El término Molodiozhni  puede referirse a:

Molodiozhni (Kazajistán Oriental), localidad de la provincia de Kazajistán Oriental, en Kazajistán.
Molodiozhni (Karaganda), localidad de la provincia de Karaganda, en Kazajistán.

Molodiozhni (Chuvasia), localidad de la república de Chuvasia, en Rusia.
Molodiozhni (Zhigálovo, Irkustsk), localidad del raión de Zhigálovo del óblast de Irkutsk, en Rusia.
Molodiozhni (Irkustsk), localidad del raión de Irkutsk del óblast de Irkutsk, en Rusia.
Molodiozhni (Jabárovsk), localidad del krai de Jabárovsk, en Rusia.
Molodiozhni (Priyútnoye, Kalmukia), localidad del raión de Prioyútnoye de la república de Kalmukia, en Rusia.
Molodiozhni (Yáshkul, Kalmukia), localidad del raión de Yáshkul de la república de Kalmukia, en Rusia.
Molodiozhni (Kaluga), localidad del óblast de Kaluga, en Rusia.
Molodiozhni (Krásnoye, Kostromá), localidad del raión de Krásnoye del óblast de Kostromá, en Rusia.
Molodiozhni (Nérejta, Kostromá), localidad del raión de Nerejta del óblast de Kostromá, en Rusia.
Molodiozhni (Pafénievo, Kostromá), localidad del raión de Pafénievo del óblast de Kostromá, en Rusia.
Molodiozhni (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Molodiozhni (Moscú), localidad (ciudad cerrada) del óblast de Moscú, en Rusia.
Molodiozhni (Podolsk, Moscú), localidad de raión de Podolsk del óblast de Moscú, en Rusia.
Molodiozhni (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Molodiozhni (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Molodiozhni (Perm), localidad del krai de Perm, en Rusia.
Molodiozhni (Kámenski, Rostov), localidad del raión Kámesnki del óblast de Rostov, en Rusia.
Molodiozhni (Krasni Sulin, Rostov), localidad del raión de Krasni Sulin del óblast de Rostov, en Rusia.
Molodiozhni (Gornouralsk, Sverdlovsk), localidad del ókrug urbano Gornouralsk del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Molodiozhni (Beriózovski, Sverdlovsk), localidad del órug urbano de Beriózovski del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Molodiozhni (Tartaristán), localidad de la república de Tartaristán, en Rusia.
Molodiozhni (Kargasok, Tomsk), localidad del raión de Kargasok del óblast de Tomsk, en Rusia.
Molodiozhni (Tomsk), localidad del raión de Tomsk del óblast de Tomsk, en Rusia.
Molodiozhni (Tula), localidad del óblast de Tula, en Rusia.
Molodiozhni (Udmurtia), localidad del república de Udmurtia, en Rusia.
Molodiozhni (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Molodiozhni (Vózhega, Vólogda), localidad del raión de Vózhega del óblast de Vólogda, en Rusia.
Molodiozhni (Nikolsk, Vólogda), localidad del raión de Nikolsk del óblast de Vólogda, en Rusia.
Molodiozhni (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Molodiozhni (Zabaikalie), localidad del krai de Zabaikalie, en Rusia.